Аррон может означать:

 Аррон — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье.
 Аффлало, Аррон (род. 1985) — американский баскетболист.
 Аррон, Кристина (род. 1973) — французская легкоатлетка, которая специализируется в беге на короткие дистанции.
 Аррон, Хенк (1936—2000) — суринамский политический деятель.
  — в греческой мифологии сын Климена, царя Орхомена.
 Аррон () — в греческой мифологии отец Псофида и сын Эриманфа, внук Ариста, правнук Порфаона, который был сыном Перифета, внуком Никтима, который был сыном Ликаона.

См. также 
 Аррунт